Клингер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Клингер, Густав Гаспарович (1876—1937/1943) — советский государственный деятель.
 Клингер, Иван Андреевич (1815/19—1897) — русский композитор, генерал-майор.
 Клингер, Йозеф (род. 1967) — австрийский шахматист, гроссмейстер (1988).
 Клингер, Курт (1928—2003) — австрийский литератор.
 Клингер, Лауренс (Laurence Klinger; род. 1951) — бразильский писатель.
 Клингер, Макс (1857—1920) — немецкий живописец, график и скульптор.
 Клингер, Майкл (Michael Klinger; 1920—1989) — английский кинопродюсер.
 Клингер, Майкл (род. 1980) — австралийский игрок в крикет.
 Клингер, Нир (род. 1966) — израильский футболист.
 Клингер, Пауль (1907—1971) — немецкий актёр
 Клингер, Рихард (Ричард)(1860—1928) — австрийский изобретатель, бизнесмен, основатель компании KLINGER, разработчик рефлексионного стекла (т. н. стекла Клингера) и указателя уровня жидкости рефлексионного типа (т. н. водомерной колонки)
 Клингер, Фридрих Максимилиан (Фёдор Иванович) (1752—1831) — генерал-лейтенант, директор Первого кадетского корпуса, немецкий писатель, российский военный деятель.
 Клингер, Юлиус (1876—1942) — австрийский художник и дизайнер.

Вымышленные персонажи 
 Клингер, Максвелл К. — персонаж телесериала «МЭШ» (M*A*S*H).

Примечания